

Geografia
Moreni – municipio della Romania nel distretto di Dâmbovița

Persone
Cristian Moreni (1972) – ex ciclista su strada italiano
Domenico Moreni (1763-1835) – presbitero, letterato e bibliofilo italiano
Mattia Moreni (1920-1999) – pittore e scultore italiano

Altro
Clubul Sportiv Flacăra Moreni – società calcistica rumena